Flachstecker steht für:

 Eurostecker, Bauform der europaüblichen Netzstecker ohne Schutzkontakt für elektrische Kleingeräte
 Stecker-Typ B, US-amerikanisches Netzsteckersystem mit rechteckigen Kontakten
 Stecker-Typ I, australischer Netzsteckverbinder mit drei rechtwinkligen Kontakten
 Flachsteckverbinder, auch Faston, diverse in der Niederspannungselektrik übliche Steckersysteme, siehe Kabelschuh
 Quetschhülse, eine in Autoelektrik und Industrie gebrauchte Steckerart